Тросное — название населённых пунктов:

 Тросное — деревня в Горецком районе Могилёвской области Белоруссии.
 Тросное — деревня в Мценском районе Орловской области России.
 Тросное — село в Змиёвском районе Харьковской области Украины.

См. также 
 Тросно